De profundis (lateinisch „aus der Tiefe“) steht für:

 Psalm 130
 Pseudonym von Alfons Petzold (1882–1923), österreichischer Schriftsteller
 De Profundis (Wilde), ein offener Brief des Schriftstellers Oscar Wilde
 De Profundis (Brief-Rollenspiel), ein Brief-Rollenspiel-System von Michal Oracz
 De Profundis (Album), Studioalbum der Death-Metal-Band Vader
 De-Profundis-Stein, wie ein Sarg geformte Platte aus Kalkstein  
 ursprünglicher Name der Metal-Band Ad Inferna
 De profundis (Gubaidulina), eine Komposition von Sofia Asgatowna Gubaidulina